Рунку има више значења:

 Рунку (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Рунку (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Рунку (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Рунку (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Рунку (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Рунку (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Рунку (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Рунку (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Рунку (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Рунку (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Рунку (Горж), општина у округу Горж у Румунији
 Општина Рунку (Валча), општина у округу Валча у Румунији